Het VU-Centrum voor Nederlandse Religiegeschiedenis, ook ReLiC genoemd.
 Relic Entertainment, een Canadese ontwikkelaar van computerspellen.
 Relic (film), een Australische horrorfilm uit 2020 geregisseerd door Natalie Erika James